Олфе́рьев — русская фамилия.

Известные носители 
 Олферьев, Никифор Григорьевич (Никифор Алфери; 1586—1666) —  англиканский священник, выходец из России.
 Олферьев, Павел Васильевич (1787—1864) — русский генерал.
 Олферьев, Роман Васильевич (около 1535 — 1589/1590) — русский военный и государственный деятель.

См. также 
 Алферьев